Manuel Ordóñez puede hacer referencia a:

 Manuel Segundo Ordóñez (1859 - 1940) gobernador de la provincia de Córdoba, Argentina.
 Manuel Vicente Ordóñez (1902 – 1988), político demócrata cristiano, jurista, filósofo e intelectual católico argentino.
 Manuel Gurría Ordóñez, político mexicano;